

Patronyme 
Rinfret est un patronyme pouvant désigner:
Côme Isaïe Rinfret (1847–1911), médecin et personnage politique canadien  
Édouard Rinfret (1905-1994), ancien ministre et député fédéral d'Outremont au Québec, puis juge en  chef de la Cour d'appel du Québec.
Fernand Rinfret (1883-1939),  de Montréal et député de Saint-Jacques
Maurice Rinfret (1915-1967), ancien député fédéral de Saint-Jacques au Québec
Pierre Andrew Rinfret (1924–2006), fondateur de Rinfret-Boston Associates, personnage politique 
Rémi-Ferdinand Rinfret (1819–1901), médecin et personnage politique canadien  
Thibaudeau Rinfret (1879-1962), juge en chef de la Cour suprême du Canada

Lieu 
Rinfret (Québec), jonction ferroviaire à Saint-Jérôme (Québec)

Homonymie de patronyme